

Patronyme
 Augustin Gorsse (1784-1868), homme politique français.
 Bertrand de Gorsse (1872-1955), historien et médecin français.
 Henry de Gorsse, (1868-1936), homme de lettres, dramaturge, scénariste et parolier français.
 Pierre de Gorsse, (1903-1984), avocat, historien et président de sociétés savantes français.
 Raymond Gorsse, (1834-1906), homme politique français.
 Marc Gorsse (1913-19?), haut fonctionnaire français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français